Ирка:

Имя 
 Ирка — уменьшительная форма женского имени Ирина.

Гидроним 
Ирка (Гирка) — река в Республике Марий Эл, приток Малой Кокшаги.
Ирка — река в Тамбовской области, приток Иры.
Ирка — река в Кировской области, приток Шуды.